3 miejscowości w Polsce: 
 Anielewo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Anielewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi 
 Anielewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Zobacz też